Муар (от ):
 Муар — плотная шёлковая или полушёлковая ткань с волнообразными переливами разных цветовых оттенков.
 Муаровый узор — узор, возникающий при наложении двух периодических сетчатых рисунков; название явления происходит от названия ткани «муар», при отделке которой это явление использовалось.